Eppendorf es una ciudad alemana del Distrito de Freiberg (Sajonia).
Eppendorf es un distrito de la ciudad alemana de Bochum en la región del Ruhr (Renania del Norte-Westfalia).
Eppendorf es también un distrito en la ciudad alemana de Hamburgo.

Eppendorf es también una compañía de biotecnología.
De ésta, por extensión, se asigna comúnmente el nombre de Eppendorf a los tubos de microcentrífuga empleados en laboratorio, sean o no de esta marca.